De Dinosauriformes zijn een groep reptielen binnen de Dinosauromorpha.

De naam werd in 1992 door Novas gegeven aan de klade bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Lagosuchus en de Dinosauria en al zijn afstammelingen. In 2004 gaf Benton een stamkladedefinitie: de groep bestaande uit Neornithes en alle soorten nauwer verwant aan de Neornithes dan aan Lagerpeton. Deze definitie is verworpen door Paul Sereno omdat Lagerpeton erg slecht bekend is. Hij herdefinieerde de definitie van Novas als: de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van de huismus Passer domesticus en Marasuchus lilloensis Romer 1972 en al zijn afstammelingen.

De vroegste dinosauriformen duiken op in het Ladinien van het Trias; de vogels zijn de enige huidige vormen. Een mogelijke basale dinosauriform buiten Dinosauria is Silesaurus waaraan ook de later ontdekte Diodorus verwant is, een andere is de in 2006 beschreven Sacisaurus.

Een mogelijk kladogram is het volgende:

In 2018 benoemde Andrea Cau een klade voor die vormen die meer afgeleid zijn dan Marasuchus: Dracohors.

Reptielen